Серафим Макриев Фръчковски е български зограф от Дебърската художествена школа, представител на един от най-старите родове в школата – Фръчковския.

Биография 
Роден е в голямата мияшка паланка Галичник в 1845 година. Син е на резбаря и зограф Макрий Негриев. Тримата братя на Серафим също са зографи – Христо (1841 – 1893), Кузман (1844 – 1899) и Исай (1843 – 1881). Серафим учи при брат си Христо и работи с него в Охрид, в Солунско, в Дойранско – в Порой, в Драмско – Алистрат, в Сярско – в „Свети Безсребреници“ в сярската махала Катаконос, в „Свети Димитър“ в Димитрич, в „Събор на Дванадесетте апостоли“ в Абдомал, в „Свети Георги“ в Хункос, в „Св. св. Константин и Елена“ в Тайнос, в Белица и в „Успение Богородично“ в Либяхово и други. Автор е на стенописната сцена на Петър и Павел в църквата „Света Петка“ в Галичник.

Серафим умира в 1869 година.

Родословие

Бележки 

Български иконописци
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Галичник
Фръчкови